S
Sitaru